

Sverige
Bodens fästning
Karlstens fästning i Marstrand
Karlsborgs fästning
Kungsholms fort
Kurrholmen
Norra Fronten
Per Albin-linjen
Skansen Lejonet
Särna skans
Varbergs fästning
Vaxholms fästning

Norge
Oscarsborg
Fredriksten

Finland
Mannerheimlinjen
Salpalinjen
Sveaborg
VT-linjen
VKT-linjen

Belgien
Fort Eben-Emael

Frankrike
Maginotlinjen

Tyskland
Hindenburglinjen
Siegfriedlinjen
Atlantvallen

 
Befästningar